Kypke ist der Familienname folgender Personen:

 Bastian Kypke (* 1977), deutscher American-Football-Spieler 
 Erich Kypke (1935–2020), deutscher Endurosportler
 Georg David Kypke (1724–1779), deutscher Orientalist
 Heinrich Kypke (1838–1908), evangelischer Theologe
 Johann David Kypke (1692–1758), deutscher Logiker und evangelischer Theologe